Kohlerbach steht für:

 Kohlerbach (Betzigauer Bach), linker Oberlauf des Betzigauer Bachs (zur Leubas) bei Betzigau, Bayern
 Kohlerbach (Wasserbach), linker Oberlauf des Wasserbachs (zur Salzach) bei Schwarzbach (Bad Reichenhall), Bayern